Ro – miejscowość we Włoszech
 Ro – grecka wyspa na Morzu Egejskim
 ro – sztuczny język stworzony przez E.P. Fostera
 odwrócona osmoza – jeden z systemów oczyszczania wody
 ro – skrót dla języka rumuńskiego w standardzie ISO 639
 .ro – domena internetowa
 RO – gra MMORPG Ragnarok Online

Zobacz też: rho